

Pessoas
Evgeny Korolev - um tenista
Sergei Korolev - um engenheiro soviético do programa espacial

Localidades

 Korolev (Rússia) - uma cidade industrial perto de Moscou

Outros
1855 Korolev
Korolev (cratera lunar)
Korolev (cratera marciana)
Korolev (astronave), uma classe de astronaves fictícias do universo de Jornada nas Estrelas

Desambiguação
Desambiguações de topônimos